Huis (woning), een gebouw als vast verblijf
 een tehuis
 Familie (verwanten), de afstammelingen van één persoon met dezelfde achternaam
 inzonderheid een dynastie, een regerend geslacht en/of hoogadellijke familie

 Huizen in de astrologie, waarbij een "huis" de astrologische betekenis van hemelsector heeft

 Een beschermende behuizing of omhulsel, zoals in:
 klokhuis (fruit), vruchtdeel dat zaden omhult
 slakkenhuis, de schelp van een slak
 pop, de cocon van diverse insecten 
 schild of schaal van schildpadden
 technische apparatuur, zoals bij witgoed en bruingoed.

Als verkleinwoord:
 wachthuisje, optrekje dat beschutting biedt tegen klimatologische omstandigheden, bijvoorbeeld een bus- of tramhokje of het wachthuisje voor een schildwacht
 heilig huisje, veldkapel of lastig bespreekbaar onderwerp.